A Bolzano repülőtér  Olaszország egyik repülőtere, amely Bolzano közelében található.

Futópályák

Forgalom

Légitársaságok és úticélok

További információk

Források

Olaszország repülőterei
Bolzano